Pedro de Trastámara (Castilla, 1405 - Nápoles, 17 de octubre de 1438). Infante de Aragón y IV conde de Alburquerque. Hijo menor de Fernando I de Antequera, nacido cuando su padre aún era infante de Castilla, y de Leonor de Alburquerque.

Biografía 
Junto a su hermano Enrique, su padre le destinó a participar en el control del gobierno de Castilla. Su juventud y su supeditación a la política emprendida por sus hermanos mayores le restó protagonismo.

Participó en las revueltas de su hermano Enrique contra el rey Juan II, participando de forma activa durante los años 1426 a 1431 en las luchas en la zona oriental del reino. Su captura en 1431, conllevó la pacificación de comarcas de Salamanca y Extremadura, al exigírsele para poder ser liberado la entrega de todas las fortalezas y posesiones que allí poseía su familia.

En 1434 se trasladó al reino de Sicilia junto con su hermano el infante don Enrique para ayudar a su hermano mayor el rey de la Corona de Aragón Alfonso el Magnánimo en sus aspiraciones a ocupar el trono del reino de Nápoles. Así participó en la batalla de Ponza, logrando escapar de la derrota al conducir dos galeras hacia Gaeta y consiguiendo apoderarse de la codiciada plaza.

Por dos veces, en 1424-25 y en 1435, gobernó el virreinato de Sicilia con plenos poderes, aunque no fue intitulado virrey.
Murió en Nápoles, tras recibir un cañonazo de una bombarda en la cabeza.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Casa de Trastámara
Virreyes de Sicilia
Infantes de Aragón
Castellanos
Condes de España del siglo XV
Fallecidos en Nápoles